Un bazooka est une arme de type lance roquette. C'est aussi :

Personnalités 

 Bazooka est un groupe de graphistes des années 1970.
 Fatal Bazooka est un groupe de rap parodique.
 Bazooka Joe est un groupe de punk britannique

Autres 

 Le bazooka est une sorte de trombone mis au point vers 1910 par le fantaisiste et musicien américain Bob Burns, dont la silhouette est similaire à celle de l'arme.
 L'affaire du Bazooka est un attentat commis le  contre le général Raoul Salan, alors commandant de la  militaire à Alger.
 Bazooka, une gomme à mâcher de la compagnie Topps à New York.
 Bazooka Joe, le personnage principal de la bande dessinée retrouvée dans ces gommes à mâcher.